Steelpan (voorwerp), pan met een steel als handvat, keukengerei
Steelpan (asterisme), deel van sterrenbeeld de Grote Beer
Steeldrum, muziekinstrument

Zie ook
Panhandle